La  est une rivière anglaise d'une longueur de  qui coule dans le comté du Wiltshire. Elle est un affluent de l'Avon.

Voir aussi

Notes et références 

Cours d'eau en Angleterre
Géographie du Wiltshire